Кубок чемпионов 1981 — двадцать четвертый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в городе Страсбург 26 марта, титул сильнейшего завоевал Маккаби, в финале с разницей в одно очко обыграв Виртус из Болоньи.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Второй Групповой этап

Группа

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1980 год в баскетболе
1981 год в баскетболе